Дриопа — персонаж древнегреческой мифологии.
 (314082) Дриопа — околоземный астероид из группы аполлонов, характеризующийся сильно вытянутой орбитой.

См. также 
 Дриоп (значения)